Беджая (Бужи)  — город-порт на севере Алжира, административный центр Беджая.
 Бужи — коммуна во Франции, в департаменте Кальвадос.
 Бужи — комплект расширителей полостей в тканях тела.